moda – styl lub popularność
 moda – pojęcie z dziedziny statystyki
 moda językowa 
 Modà – włoski zespół muzyczny